Василий Шевченко: 
 Шевченко, Василий Тарасович (1921—2012) — деятель советских спецслужб.